Number Ones může být:

 Number Ones (album, Michael Jackson) – album zpěváka Michaela Jacksona z roku 2003
 Number Ones (album, Bee Gees) – album skupiny Bee Gees z roku 2004
 Number Ones (album, ABBA) – album skupiny ABBA z roku 2006